Castell de Pera, castell en runes de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental)
 Castell de Pera, casa forta de Montagut i Oix (Garrotxa)